Князь Михаи́л Миха́йлович Андро́ников (Андро́нников;  — ) — авантюрист. Камер-юнкер, титулярный советник.

Биография 
Родился в семье ротмистра князя Михаила (Мимуши) Абеловича Андроникова (1852—1882), адъютанта великого князя Михаила Николаевича, и Софии Агнес Эве (1852—1884), дочери генерала от кавалерии барона Леонгарда Карловича Унгерн фон Штернберга.

Учился в Пажеском корпусе, но был отчислен в 1895 году по болезни (по другим данным, за мелкое воровство и гомосексуализм). С 1897 по 1914 год был причислен к МВД, уволен за непосещение службы.

Имел звание камер-юнкера и чин титулярного советника, в 1914—1916 годах состоял сверхштатным чиновником особых поручений при обер-прокуроре Синода.

В 1905 году контактировал с рабочими-зубатовцами из Экспедиции заготовления государственных бумаг, которые позже в 1917 ходатайствовали о его освобождении из тюрьмы. Как аферист, слывший очень безнравственным человеком, Андроников пытался использовать Г. Е. Распутина для своих собственных эгоистических целей. Андроников играл на своих связях с Распутиным для получения выгод от царя и царицы. Бернард Парес — историк предреволюционной России — называл Андроникова «одной из наиболее зловещих личностей в общественной жизни России».

С 1916 года издавал казённо-патриотическую газету «Голос России», которая субсидировалась из секретного фонда МВД.

По подозрению в шпионаже в пользу Германии приказом командующего войсками Петроградского военного округа генерал-лейтенанта С. С. Хабалова от 9 января 1917 года ему запрещено жительство в обеих столицах и в местностях, объявленных на военном положении. Андроникову была предоставлена возможность выбора нового места проживания и он остановил выбор на Рязани.

По его прибытии в Рязань 13 января полиция установила за ним негласный надзор, но ничего предосудительного за князем обнаружить не сумела.

Уже 7 февраля Андроников самовольно уехал из Рязани в Москву. По представлению специальной комиссии Временного правительства с 23 марта по 11 июля 1917 года находился в тюрьме Трубецкого бастиона Петропавловской крепости.

После революции князь сумел получить должность начальника Кронштадтской ЧК (для организации денежного потока для желающих откупиться и выехать из Советской России). Был пойман с поличным на крупных взятках (о взятке в 2 000 000 рублей золотом от великого князя Александра и его жены Ксении узнал заместитель председателя ВЧК Глеб Бокий) и расстрелян по обвинению «в шпионаже в пользу Германии». Само обвинение ни в одном случае доказано не было.

Из воспоминаний современников 

…в классе, уживались подлинные неучи и тупицы и такие невоенные типы, как, например, прославившийся друг Распутина — князь Андронников, которого били даже в специальных классах за его бросавшуюся в глаза извращенную безнравственность.
 С. Ю. Витте: «Одно понятно — что это дрянная личность, (…) к порядочным личностям, несмотря на своё княжеское достоинство, причислиться не может». Также Витте охарактеризовал его как «политического мелкого интригана из любви к искусству… Ничего такого дрянного никто про него сказать не может, но все, когда говорят об Андроникове, как-то недоумеваючи улыбаются, не понимая, что он собою именно представляет… Во всяком случае по натуре, по его скромности, он большой сыщик и провокатор и в некотором отношении интересный человек для власть имущих, но делает ли он это всё по любви к искусству или из-за денег, я сказать не могу».
 И. Л. Горемыкин: «Как же, знаю Андроникова — странный человек. Он ко мне приставал, он несколько раз бывал и никогда не являлся с пустыми руками, всегда с букетом роз или с конфектами, которых я не ем, потому что мне запрещены конфекты»
 А. А. Блок: «Князь Андроников, вертевшийся в придворных и правительственных кругах, подносивший иконы министрам, цветы и конфекты их жёнам, и знакомый с царскосельским камердинером».
 Шеф корпуса жандармов П. Г. Курлов считал Андроникова «человеком вредным».

… известно из показаний прислуги Андронникова, что он предоставлял свою квартиру для секретных свиданий Распутина с Хвостовым и Белецким, а также и с епископом Варнавою. В то же время князь Андронников, желая попасть в тон царившему при Дворе религиозному настроению и создать этим же слух о своей религиозности, в своей спальне за особой ширмой устроил подобие часовни, поставив большое распятие, аналой, столик с чашей для освящения воды, кропило, ряд икон, подсвечников, полное священническое облачение, терновый венец, хранившийся в ящике аналоя и пр. Достойно примечания, как это мною лично установлено при осмотре его квартиры и при допросе его прислуги, что князь Андронников в той же самой спальне, по другую сторону ширмы на своей двуспальной постели предавался самому гнусному … с молодыми людьми, дарившими его ласками за обещания составить протекцию. Последнее обстоятельство нашло свое подтверждение в ряде писем, отобранных мною при обыске у князя Андронникова, от таких обольщенных им молодых людей, которые жаловались в этих письмах на то, что он их обманул в своих обещаниях.

Библиография 
 Витте С. Ю. Воспоминания. В 3 тт. Т. 3. Царствование Николая II. / Комм. И. В. Бестужева и В. А. Емец. — : Соцэкгиз, 1960.
 Спиридович А. И. Великая Война и Февральская Революция 1914—1917 гг. — Нью-Йорк: Всеславянское издательство, 1960—1962.
 Дмитрий Стогов. Салон князя М. М. Андроникова и система власти Российской империи // Клио, 2006, № 3.

Примечания 

Михаил Михайлович
Камер-юнкеры (почётное звание Российской империи)
Авантюристы XX века
Чекисты
Расстрелянные в РСФСР
Казнённые в Гражданскую войну в России
Казнённые в 1919 году